

Строне-Шльонські — місто в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Строне-Шльонські — гміна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Строне-Шльонські — село в гміні Строне-Шльонські Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства